KION (КИОН) — российская мультимедийная онлайн-платформа, созданная компанией МТС. Начала работу 20 апреля 2021 года. Kion позволяет смотреть ТВ, сериалы и фильмы на смартфоне, планшете, компьютере, на Smart TV и ТВ-приставках. На платформе представлены фильмы и сериалы, созданные специально для Kion.

История 
В августе 2019 года телекоммуникационный холдинг МТС объявил о планах создать подразделение «МТС Медиа», которое займётся ТВ-направлением: производством и дистрибуцией собственного контента, управлением кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и приложением МТС ТВ. Возглавил новую структуру вице-президент МТС Игорь Мишин, в прошлом директор телеканала ТНТ. Тогда же в августе 2019 МТС купила у структур своего акционера АФК «Система» киностудию «Кинополис» в Санкт-Петербурге. На её базе компания запланировала создать производителя видеоконтента «МТС Studio».

20 апреля 2021 был запущен онлайн-кинотеатр Kion, таким образом, перезапустив под новым брендом «МТС ТВ», который оператор развивал с 2015 года. Бренд «МТС ТВ» было решено сохранить для телевизионных услуг в сегменте кабельного и спутникового ТВ и IPTV. Технологическую платформу для видеосервиса разработала Huawei. Бренд МТС ТВ сохранится для предоставления телевизионных услуг в сегменте кабельного и спутникового ТВ и IPTV. В первую линейку онлайн-кинотеатра войдут десять проектов собственного производства.

В 2021 году Kion выступил партнёром шестого ежегодного фестиваля Strelka Film Festival, организованного Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В программе фестиваля фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля и фестиваля Sundance, российская часть представлена пилотными сериями новых сериалов Kion. В этом же году онлайн-кинотеатр выступил партнёром фестиваля уличного кино. 15 июня в кинотеатре «Иллюзион» Kion показал конкурсную программу, состоящую из девяти короткометражных фильмов. Фестиваль в течение трёх месяцев охватит около 1000 городов России, а фильмы-конкурсанты будут доступны в библиотеке Kion.

В ноябре 2021 Kion запустил еженедельную контентную линейку «Большое маленькое кино», в рамках которой каждый понедельник предлагает по пять новых короткометражных фильмов. В первую пятёрку фильмов вошли работы, показанные на Фестивале уличного кино.

Бизнес-модель и показатели 
Бизнес-модель Kion опирается на подписку, в течение 2021 года руководство онлайн-кинотеатра планировало добавить рекламную модель. На старте МТС запустил масштабную рекламную кампанию и дал своим пользователям начальную подписку на Kion фактически бесплатно: 100 рублей за неё возвращались на счёт 100-процентным кэшбэком. С осени Kion отказался от тарифной сетки в пользу единого тарифа за 199 рублей в месяц.

По подсчётам Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года доля Kion на российском рынке онлайн-кинотеатров составила около 1 %. Из отчётности МТС за III квартал 2021 года следует, что аудитория платформы достигла 3,5 миллиона платящих абонентов.

Контент 
На старте Kion заявлял, что к концу 2021 года в сервисе будет 11-12 тыс. единиц контента. К запуску онлайн-кинотеатр представил 10 оригинальных проектов, разработанных или самостоятельно, или по заказу кинотеатра, среди которых документальное кино, полнометражные фильмы и сериалы.

К сентябрю 2021 Kion выпустил в прокат 14 originals-фильмов из 30 проектов, заявленных к выпуску в течение первого года. К сентябрю 8 из 20 наиболее просматриваемых произведений были оригинальными проектами Kion. В рамках рекламной кампании Kion бесплатно выкладывал пилотные серии своих сериалов на сторонних платформах. Первая серия сериала «Хрустальный» набрала на YouTube за первые шесть дней 1 млн просмотров, а «Секреты семейной жизни» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» собрали миллион за один день.

В марте 2020 МТС и «Первый канал» объявили о создании совместного предприятия, благодаря чему МТС получила интернет-права на будущий контент канала. В ноябре 2020 года «МТС Медиа» объявила о запуске программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство.

Оригинальные проекты 
Kion запустил в прокат 20 оригинальных проектов: сериалы «Хрустальный», «Клиника счастья», «Фемида видит», «Секреты семейной жизни», «Подслушано», «Немцы», «Афера», «Коса», «Вертинский», «Чиновница», «Шестнадцать +», «Пингвины моей мамы» и документальный сериал «Спорт XX века»; фильмы «Дуров», «Сахаров. Две жизни», «Маша», «Девятаев», «Почка»; два трэвел-шоу «Лето — это Море» и «Лето — это Деревня». Запланирован показ сериалов «Товарищ Майор» и «Отец Сергий».

Kion снимает и предлагает некоторые фильмы в двух форматах: их можно смотреть как в виде полнометражного фильма, так и в виде сериала, в котором события картины разбиты на 15-минутные серии, с законченным драматургическим актом в каждой. Так сняты «Подслушано», «Афера» и «Отец Сергий». По данным сервиса, зрители в 40 % случаях выбирали просмотр одного и того же контента в формате сериала, в 60 % случаев — как фильма.

Kion заявляет, что тестирует проекты разнообразных жанров, чтобы определить, какие из них окажутся наиболее востребованы у зрителей. Это позволит в дальнейшем определиться с жанровой стратегией. На второй сезон среди уже вышедших сериалов продлены «Клиника счастья», «Секреты семейной жизни», «Подслушано» и «Афера».

По словам Мишина Kion придерживается семейных ценностей:

Награды 
В 2021 году онлайн-кинотеатр Kion был награждён специальным призом «Открытие года» премии «Большая цифра».

В 2021 году два оригинальных сериала Kion были отмечены наградами: «Клиника счастья» получила премию «Большая цифра» в номинации «Лучший оригинальный сериал», «Коса» победила на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF) в категории «Лучший ТВ / Веб-сериал».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Видеохостинг
Развлекательные сайты России
Киносайты России
Мобильные ТелеСистемы
Российские онлайн-кинотеатры